Il doppio del torneo di tennis Perth Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori James Holmes e Andrew Painter che hanno battuto in finale Grant Doyle e Andrew Kratzmann 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Michael Tebbutt /  Lars-Anders Wahlgren (semifinali)
 Aleksandar Kitinov /  Gouichi Motomura (semifinali)

 Ben Ellwood /  Peter Tramacchi (quarti di finale)
 Alistair Hunt /  Glenn Wilson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Perth Challenger 1996